Ольховое — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Ольховое — посёлок в Добрушском районе Гомельской области.

Россия 
 Ольховое — село в Уфимском районе Башкортостана.
 Ольховое — посёлок в Зеленоградском районе Калининградской области.

Украина 
 Ольховое — село в Благовещенском районе Кировоградской области.
 Ольховое — посёлок в Станично-Луганском районе Луганской области.
 Ольховое — село в Зеньковском районе Полтавской области.
Ольховое — до 1995 г. название села Ульвивок в Сокальском районе Львовской области.

См. также 
 Ольховая
 Ольховый